El nombre de Iglesia de Santa Isabel es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Isabel. 
 Santa Isabel, madre de San Juan Bautista;
 Santa Isabel de Hungría en la Iglesia Católica;
 Santa Isabel de Aragón en la Iglesia Católica, también conocida como Santa Isabel de Portugal, reina consorte de Portugal e infanta de Aragón;
 Santa Isabel Fiódorovna en la Iglesia Ortodoxa Rusa;

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

  En Chile:
 Iglesia de Santa Isabel de Hungría, iglesia católica en la ciudad de El Melón;

  En España:
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia católica en la ciudad de Madrid;
 Iglesia de Santa Isabel de Portugal, iglesia católica en la ciudad de Zaragoza;

  En Alemania:
St.-Elisabeth-Kirche
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Augsburg-Lechhausen;
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Berlín;
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Hagen;
 Iglesia de Santa Isabel de Hungría, iglesia en la ciudad de Marburgo;
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Núremberg;
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Osnabrück;
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Planegg;

  En Eslovaquia:
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Bratislava;
  En Polonia:
Kostol svätej Alžbety
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Wrocław;
  En Reino Unido:
St. Elizabeth's Church
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Reddish, Stockport;
  En Suiza:
 Iglesia de Santa Isabel, iglesia en la ciudad de Basel;

 Otros edificios religiosos relevantes dedicados a Santa Isabel:

  En Eslovaquia:
 Catedral de Santa Isabel, en la ciudad de Košice.
  En Guinea Ecuatorial:
 Catedral de Santa Isabel, en la ciudad de Malabo.